Giovanni Costantini (arcivescovo)
Giovanni Costantini (pittore)
Giovanni Costantini (poeta)